Анка Врбанић (Карловац, 28. јануар 1892 — Загреб, 1973) је била југословенска и хрватска  филмска и позоришна глумица.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1957. || Суботом увече  || /
|-
| 1958. || Погон Б  || Старица 2
|-
| 1958. || Госпођа министарка   || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1960. || Два погледа кроз кључаоницу ТВ филм || /
|-
| 1960. || Дилижанса снова  || Пијанисткиња
|-
| 1960. || Боље је умети  || /
|-
| 1961. || Велика турнеја  || Страни туриста (као А. Врбанић)
|-
| 1962. || Звиждук у осам  || Старија госпођа која испробава шешире
|-
| 1962. || Кентервилски дух ТВ филм || /
|-
| 1962. || Др   || /
|-
| 1964. || Пут око света   || Певачица у збору
|-
| 1966. || Орлови рано лете  || Старица 1 (као А. Врбанић)
|-
| 1966. || Сан   || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1892.
Умрли 1973.
Карловчани
Хрватске глумице
Југословенски глумци